, princesse de Hanovre puis, par son mariage, baronne von Pawel-Rammingen ;
 Frederika de Hanovre (1917-1981), princesse de Hanovre puis, par son mariage, reine des Hellènes ;
 , princesse de Hanovre puis, par son mariage, madame Cyr.

Homonymie dynastique